Mendon (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Mendon (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Mendon (Missouri)
 Mendon (Ohio)
 Mendon (Utah)
 Mendon (Vermont)
 Locoal-Mendon, municipi francès a la regió de Bretanya, departament de Morbihan.